GJM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guajará-Mirim (Brasile)